Gachalá kan syfta på:

Colombia 

 Gachala (kommun i Colombia), Cundinamarca, 
 Gachalá (ort i Colombia), Cundinamarca,